

Biologie 
 Le platane est un genre d'arbres de la famille des Platanaceae qui comprend une dizaine d'espèces. 
 Platane d'Orient : espèce de platane très répandue
 Platane d'Occident : espèce de platane très répandue
 Platane de Robillard est un arbre remarquable de Saint-André-de-Cubzac

Art et culture 

 Platane est une série télévisée française créée par Éric Judor et diffusée sur Canal+ en 2011.